Juju – rapper tedesca
 Juju – cantante giapponese
 JuJu – album di Wayne Shorter del 1964
 Juju – album di Siouxsie and the Banshees del 1981
 Juju – religione dell'Africa occidentale

Pagine correlate 
Yuyu